Lebakwangi (Arjasari), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Pontang), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Jatinegara), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Lebakwangi), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Malausma), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Pagedongan), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebakwangi (Walantaka), een bestuurslaag in Indonesië